13 ×  est un format de papier, pouvant faire référence à :

 un petit format, en bande dessinée ;
 un format de photographie.